Metrobús o Metrobus puede referirse a los siguientes sistemas de transporte urbano colectivo:

Europa 

 Metrobús, en Madrid, España.
 Metrobús, en Valencia, España.
 Metrobús, en Estambul, Turquía.

América Latina

Argentina 
Metrobús, en Buenos Aires.
Metrobús, en La Matanza.
Metrobús, en Neuquén

Brasil 
Metrobús, en Curitiba.

Chile 
Metrobus, en Santiago.

Colombia 
Metrobús, en Bogotá.
Metrobús, en Cúcuta.

Cuba 
Metrobús, en La Habana.

Ecuador 
Metrobús, en Quito.

Honduras 
Metrobús, en Tegucigalpa.

México 
Metrobús, en Acapulco.
Metrobús, en Chihuahua.
Metrobús, en la Ciudad de México.
Metrobús, en Guadalajara.
Metrobús, en Monterrey.
Metrobús, en Pachuca.
Metrobús, en Puebla.
Metrobús, en Tijuana.

Panamá 
Metrobús, en Ciudad de Panamá (Panamá).

Paraguay 
Metrobús, en Paraguay.

Perú 
Metrobús, en Lima.

Venezuela 
Metrobús, en Caracas.
Metrobús, en Maracaibo.

Oceanía 
 Metrobús, en Sídney, Australia.